Vimmelskaft har flere betydninger:

 Borsving – hed tidligere et vimmelsskaft.
 Vimmelskaftet (Borre) mellem Borre og Møns Klint
 Vimmelskaftet (Give)
 Vimmelskaftet (Holbæk)
 Vimmelskaftet (Horsens)
 Vimmelskaftet (Høruphav) ved Sønderborg
 Vimmelskaftet (København)
 Vimmelskaftet (Rønne)
 Vimmelskaftet (Thorsager) ved Rønde